Виньи́ () — французские топоним и фамилия:
 Виньи — коммуна в департаменте Валь-д’Уаз
 Виньи — коммуна в департаменте Мозель

 Виньи, Альфред де (1797—1863) — французский писатель.